Еле́на Алекса́ндровна Килосани́дзе (урождённая Сагинашвили, груз. ელენე კილოსანიძე (საღინაშვილი); род. 5 ноября 1935, Тифлис, ЗСФСР, СССР) — советская и грузинская актриса театра, российский педагог актёрского мастерства и сценической речи, режиссёр. Народная артистка Грузинской ССР (1983).

Биография 
Елена (Нелли) Килосанидзе родилась 5 ноября 1935 в Тбилиси. В 1957 году поступила в театральное училище им. Б. В. Щукина (курс В. А. Этуша), в 1959 году перевелась в Тбилисский театральный институт им. Ш. Руставели и окончила его в 1963 году (актерский факультет, педагоги Г. Сарчемилидзе, А. А. Хорава).
Ещё студенткой была приглашена в Тбилисский русский театр им. А.Грибоедова на главную роль Кэтрин в спектакле «Вид с моста» по пьесе А. Миллера (реж. М. И. Туманишвили). С 1963 года зачислена в труппу того же театра. Работала в театре до 1995 года.
Преподаватель сценической речи в Тбилисском театральном институт им. Ш. Руставели в 1985—1993 годах.
С 1995 года — преподаватель театральных дисциплин в Детской школе искусств № 7 (театральной) города Москвы, в 1999—2016 годах — художественный руководитель этой школы. До 2019 года руководила коллективом «Мираж», труппа которого была составлена из выпускников театральной школы. 
В июне 2017 года Елена Килосанидзе собрала творческую группу подростков и молодёжи в Стокгольме для сценических постановок на основе литературных произведений. Группа получила название Литературный салон "Страницы старого альбома".

Семья 
 Отец — Сагинашвили, Александр Георгиевич (1892—1938), офицер
 Мать — Подгорецкая, Ирина Николаевна (1911—1987), театральный художник
 Муж — Килосанидзе, Тенгиз Константинович (1933—2011), физик
 Сын — Килосанидзе, Константин Тенгизович (1961), филолог
 Дочь — Килосанидзе, Гелена Тенгизовна (1971), биофизик, программист

Звания и награды 
 Заслуженная артистка Грузинской ССР (1967).
 Народная артистка Грузинской ССР (1983).
 Медаль «За трудовую доблесть».
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
 Медаль «Ветеран труда».

Театральные работы 
 Кэтрин — «Вид с моста» А. Миллер (1962, реж. М. Туманишвили)
 Принцесса — «Обыкновенное чудо» Е. Шварц (1963, реж. Н. Деметрашвили)
 Верочка — «Перед ужином» В. Розов (1963, реж. К. Сурмава)
 Лида — «Моя старшая сестра» А. Володин (реж. Н. Эшба)
 Наташа — «104 страницы про любовь» Э. Радзинский (реж. М. Кучухидзе)
 Асель — «Тополёк мой в красной косынке» Ч. Айтматов (реж. К. Сурмава)
 Геля — «Варшавская мелодия» Л. Зорин (1967, реж. К. Сурмава)
 Фэрри — «Странная миссис Сэвидж» Д. Патрик (реж. Н. Эшба)
 Стелла — "Трамвай «Желание» Т. Уильямс (реж. С. Челидзе)
 Нази — «Дуэль» М. Байджиев (1968, реж. К. Сурмава)
 Инга — «Соловьиная ночь» В. Ежов (1969, реж. С. Челидзе)
 Виктоша — «Сказки старого Арбата» А. Арбузов (1972, реж. К. Сурмава)
 Лариса Дмитриевна — «Бесприданница» А. Островский (1972, реж. Г. Портер)
 Нина Леонидовна — «В этом милом, старом доме» А. Арбузов (1972, реж. Г. Лордкипанидзе)
 Сарра — «Иванов» А. Чехов (1972, реж. Г. Лордкипанидзе)
 Эдит Пиаф — «Эдит Пиаф» В. Легентов (1973, реж. Ю. Шевчук)
 Анна Австрийская — «Три мушкетера» М. Розовский, Ю. Ряшенцев (1976, А. Товстоногов)
 Женщина — «Вкус черешни» А. Осецка (1976, А. Товстоногов и Л. Джаши)
 Моника Штеттлер — «Физики» Дюрренматт (1977, А. Товстоногов)
 Нина Грибоедова — «Светлой памяти…» Е. Килосанидзе (1979, А. Товстоногов)
 Мать — «Двери хлопают» М. Фермо (1980, реж. Г. Чакветадзе)
 Мария — «Закон вечности» Н. Думбадзе (1981, реж. Г. Жордания)
 Царица Зейнаб — «Измена» А. Сумбаташвили-Южин (1983, реж. Г. Жордания)
 Анна Боженицкая — «Час пик» Е. Ставинский (1984, реж. Г. Жордания)
 Королева Анна — «Стакан воды» Э. Скриб (1985, реж. Л. Джаши)
 Вера Петровна — «Колокола» Г. Мамлин (1988, К. Сурмава)
 Вивиан Буасьер — «Будьте здоровы» П. Шено (1989, реж. Л. Джаши)
 Дорис — «В будущем году, в то же время» Б.Слейд (реж. И. Сабо)
 Раневская — «Вишневый сад», А.Чехов (реж. Г. Кавтарадзе)
 Анна Вырубова — «Распутин» М. Лашер (1993, реж. Г. Кавтарадзе)

Фильмография 
 1962 — Быль, рассказанная кистью — она
 1963 — Взлет — бортпроводница

Режиссёрские работы в коллективе «Мираж» 
 «Гостиная Нины Грибоедовой» (Гран-при в Шестом Московском открытом музыкально-театральном фестивале, Москва, 2003; Лауреат 1 степени Грантового театрального конкурса «ТриумF», Санкт-Петербург, 2016)
 «Дневник Анны Франк»
 «Пигмалион»
 «Стакан воды»
 «Беда от нежного сердца»
 «Мэри Поппинс»
 «Пеппи Длинныйчулок»
 «Странная миссис Сэвидж» (Диплом лауреата I степени и диплом «Абсолютный чемпион» в Международном турнире искусств «Славься, Отечество!», Сочи, 2017)
 «Ожившие портреты. Серебряный век»
 «Наш городок»

Режиссёрские работы в коллективе «Страницы старого альбома» 
 «Ожившие портреты» (поэзия Серебряного века, 2018)
 «Гостиная Нины» (поэзия Золотого века, 2019)
 «Поллианна» (по одноимённому роману Элинор Портер, 2021)
 «Эдит Пиаф» (по пьесе В. Легентова, основанной на книгах Э. Пиаф "Моя жизнь" и "На балу удачи", 2022)

Примечания

Ссылки 
 Интервью в документальном фильме об Арчиле Гомиашвили. 
 Елена (Нелли) Килосанидзе в статье, посвященной 170-летию русского театра в Грузии 
 Статья о Н. Килосанидзе на стр.48-51 журнала «Русский клуб» 
 Статья в газете «Играем с начала. Da capo al fine» 
 Килосанидзе в списке действительных членов Российского Дворянского Собрания 
 Биография на сайте театра им. Грибоедова
 Биографическая книга "Чудо самообладания" (автор И. Безирганова)
Народные артисты Грузинской ССР
Заслуженные артисты Грузинской ССР